Ружевић може да се односи на:

 Ружевић (презиме), српско презиме

или

 Горњи Ружевић, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Доњи Ружевић, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ